Bouverie ist der Name von:

Personen:
 Edward Bouverie Pusey (1800–1882), britischer Theologe
 Edward Pleydell-Bouverie (1818–1889), britischer Rechtsanwalt und Unterhausabgeordneter
 John Bouverie (1723–1750), britischer Adliger und Kunstsammler
 Philip Bouverie Bowyer Nichols (1894–1962), britischer Diplomat

Orte:
 La Bouverie, Ortsteil von Frameries, Belgien
 La Bouverie, Ortsteil von Roquebrune-sur-Argens, Frankreich